Enrico Cialdini – militare e politico italiano,
 Robert Cialdini – psicologo statunitense